La Provincia puede referirse a:

 La Provincia, periódico de Chile.
 La Provincia, periódico español editado en Canarias.
 La Provincia, antiguo periódico español de Córdoba.
 La Provincia antiguo periódico español de Huelva.
 La Provincia, antiguo periódico español de Teruel.
 La Provincia, antiguo periódico español de Úbeda.